Шипицино — название населённых пунктов в России:

 Шипицино — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Шипицино — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Шипицино — деревня в Чусовском районе Пермского края.

См. также 

 Шипицыно
 Шипицина